CCAR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 923 амінокислот, а молекулярна маса — 102 902.

Кодований геном білок за функціями належить до репресорів, активаторів, інгібіторів металоферментів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, процесінг мРНК, сплайсінг мРНК, транскрипція, регуляція транскрипції, клітинний цикл, пошкодження ДНК, біологічні ритми, сигнальний шлях Wnt. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки